Па́вел Мара́тович Орло́в (8 декабря 1992, Камышин) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» Егорьевск и «Волгоград-ВУОР». В 2009 году был заявлен за ФК «Волгоград», позднее на базе этой команды был возрождён "Ротор", но участия в матчах Орлов так и не принял. С 2010 по 2012 год на правах аренды играл во втором дивизионе за клубы «Энергия» и «МИТОС». В сезоне 2012/2013 выступал за ФК «Мордовия» в турнире молодёжных команд. С июля 2013 года играл за латвийский клуб «Юрмала» из Высшей лиги. С 2014 года выступал за ФК «Носта». В следующем году перешёл в московский «Солярис».

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЛФФ

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «МИТОС»
Игроки ФК «Юрмала»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Солярис»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Игроки ФК «Луки-Энергия»